Skeletons in the Closet (englisch für eine Leiche im Keller haben) steht für:

Filme:
 Skeletons in the Closet (2001), US-amerikanischer Film von Wayne Powers aus dem Jahr 2001
 Skeletons in the Closet (2005), US-amerikanischer Film von PoleCat aus dem Jahr 2005

Musik:
 Skeletons from the Closet: The Best of Grateful Dead, Best-of-Album von Grateful Dead aus dem Jahr 1974
 Skeletons in the Closet (Oingo-Boingo-Album), Best-of-Album von Oingo Boingo aus dem Jahr 1989
 Skeletons in the Closet (Venom-Album), Kompilationsalbum von Venom aus dem Jahr 1993
 Skeletons in the Closet (The-Sharp-Album), Musikalbum von The Sharp aus dem Jahr 1996
 Skeletons in the Closet (Gamma-Ray-Album), Livealbum von Gamma Ray aus dem Jahr 2003
 Skeletons in the Closet (Children-of-Bodom-Album), Musikalbum von Children of Bodom aus dem Jahr 2009

Literatur:
 A Skeleton in the Closet: A Novel, Roman von E. D. E. N. Southworth aus dem Jahr 1893